Los tres cerditos puede referirse a:

 Los tres cerditos, un cuento cuyas primeras ediciones datan del siglo XIX pero del que se sospecha que proviene de una tradición muy anterior;
 Los tres cerditos, un cortometraje animado que adapta el cuento tradicional y que fue producido en 1933 por la compañía Walt Disney Productions;
 La auténtica historia de los tres cerditos, una parodia del cuento tradicional, publicada por primera vez en inglés en Estados Unidos en 1989.